Esta lista contém as tenistas Número 1 do Mundo no Ranking WTA de pares.

Kateřina Siniaková, representando a República Tcheca é, desde 22 de setembro de 2022, a actual número 1 do Mundo.

História

O ranking informatizado de pares foi criado pela WTA em 1984. 

Desde que o ranking foi originalmente publicado a 3 de Novembro de 1975 um total de 25 mulheres ascenderam a número 1 do Mundo, das quais 13 terminaram uma ou mais épocas nesse lugar e foram declaradas Campeãs do WTA Tour.

O ranking consiste num método de hierarquização das tenistas com base no mérito desportivo das respectivas participações no Circuito da WTA nas últimas 52 semanas (um ano completo). É publicado semanalmente nas manhãs de cada Segunda-feira, salvo no caso de finais adiadas (para Segunda-feira ou dia posterior, ficando o ranking retido até à disputa da final) ou dos Torneios do Grand Slam (em que o ranking só é publicado novamente no fim da quinzena de cada Torneio).

Troféu
Em 2015, no âmbito das comemorações dos 40 anos do ranking WTA, foi apresentado o novo troféu oficial da WTA destinado à tenista número 1 do Mundo. O troféu é entregue a cada tenista que ascenda pela primeira vez a número 1 mundial e no fim de cada temporada à tenista que terminar o ano como número 1 do Mundo enquanto Campeã do WTA Tour.

Tenistas Número 1

Palmarés de Semanas como Número 1

Total 

Nota: A actual número 1 do Mundo é apresentada em negrito.

Consecutivas

Palmarés por País

Número 1 sem ganhar Títulos do Grand Slam

Ver também
 Tenistas Número 1 do Mundo no ranking ATP de singulares

Listas de tênis
Classificações desportivas